Els Jardins de Mossèn Costa i Llobera (Jardines de Mossèn Costa i Llobera en espagnol) sont des jardins thématiques de 6,15 hectares à Barcelone, présentant une collection de cactus et d'autres plantes succulentes.

Mossèn Costa i Llobera